Кокель — чувашская фамилия:

Известные носители 
 Кокель, Алексей Афанасьевич (1880—1956) — советский украинский чувашский художник.
 Кокель, Григорий Афанасьевич (в монашестве Герман; 1883—1937) — епископ Русской православной церкви.